Cerkowiszcze – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.
Cerkowiszcze – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Cerkowiszcze – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Malejewskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim.